Су́тор () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Сутор, Джошуа (род. 1999) — немецкий кёрлингист.
 Сутор, Ули (род. 1960) — немецкий кёрлингист и тренер.